Erster in der Saison 1984/85 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
Bayern München gelang in dieser Saison zum dritten Mal ein Start-Ziel-Sieg. Nach dem ersten Spieltag stand die Mannschaft tor- und punktgleich mit Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an der Tabellenspitze, ab dem zweiten Spieltag waren sie bis zum Saisonende alleiniger Tabellenführer. Nach sechs Siegen in Folge hatten sie bereits vier und nach dem 10. Spieltag sogar fünf Punkte Vorsprung vor Mönchengladbach, bevor dieser Vorsprung bis auf einen Punkt nach dem 14. Spieltag schmolz. In der Folge blieben die Bayern vorne, die Mannschaften auf den folgenden Plätzen wechselten laufend. Am letzten Spieltag standen die Münchner zwei Punkte und zwei Tore vor Werder Bremen. Während die Bremer das letzte Spiel bei Borussia Dortmund mit 0:2 verloren, gewann Bayern bei Eintracht Braunschweig mit 1:0 und sicherte sich damit mit vier Punkten Vorsprung die Meisterschaft.

Das Nachholspiel des 12. Spieltags Borussia Mönchengladbach–Bayern München (3:2) am 11. Dezember 1984 am Mönchengladbacher Bökelberg wurde zur ersten Live-Vollübertragung einer Bundesligapartie. Für die übertragende ARD kommentierte Heribert Faßbender.

Abschlusstabelle

Relegation 
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.

|-
| colspan="4" | Dritter Absteiger in die 2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld
|-
| colspan="4" | Dritter Aufsteiger in die 1. Bundesliga: 1. FC Saarbrücken
|}

Statistiken zu diesen beiden Spielen sind unter 2. Bundesliga 1984/85 einzusehen.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 6.065.779 Zuschauer ( 19.823 pro Spiel) in die Stadien.

Größte Zuschauerkulisse
75.000 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach (29. Spieltag)

Niedrigste Zuschauerkulisse
5.000 TSV Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Kaiserslautern (26. Spieltag)

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Schiedsrichter

Kader

Quellen 
Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1984 und 1985, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

Einzelnachweise 

1984 85
Fußballsaison 1984/85